Душан Радовић се може односити на:

Душко Радовић (1922–1984), песник и новинар
Душан Радовић (глумац) (1961), глумац